West District steht für folgende Verwaltungseinheiten in Ghana:

 Adansi West District, Ashanti Region
 Ahanta West District, Western Region
 Amansie West District, Ashanti Region
 Bawku West District, Upper East Region
 Sekyere West District, Ashanti Region
 Sissala West District, Upper West Region
 Wa West District, Upper West Region
 Wasa Amenfi West District, Western Region
 Wassa West District, Western Region

Siehe auch:
 West Central Historic District
 West End Historic District
 West Hill Historic District
 West Point Historic District
 West Side Historic District
 West Village Historic District